Osoby o nazwisku David:
 Edgeworth David (1858–1934) – walijsko-australijski geolog, polarnik
 Jacques-Louis David (1748–1825) – francuski malarz

Miejscowości o nazwie David
 David – miasto w zachodniej Panamie

Zobacz też 
 Dawid – imię